Dinges ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Dinges-Dierig (* 1953), deutsche Politikerin (CDU), Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (MdHB)
 Astrid Dinges (* 1939), deutsche Lehrerin, Literaturwissenschaftlerin und Autorin
 Erich Dinges (1911–1953), deutscher Kriegsverbrecher und Angehöriger der Lager-SS im KZ Auschwitz
 Georg Dinges (1891–1932), russischer Germanist
 Heinrich Dinges (1833–1907), deutscher Gymnasialprofessor
 Martin Dinges (* 1953), deutscher Archivar und Historiker sowie Medizinhistoriker
 Peter Dinges (* 1961), deutscher Jurist und Kulturmanager, Vorstand der Filmförderungsanstalt (FFA)

Dinges bezeichnet außerdem:

 Dinges (Kartoffelgericht), Westerwälder Kartoffelgericht